Helena Falcká (9. února 1493, Heidelberg – 4. srpna 1524, Schwerin) byla členkou falcko-simmernské větve rodu Wittelsbachů a sňatkem meklenburskou vévodkyní.

Život 
Helena se narodila jako dcera falckého kurfiřta Filipa a jeho manželky Markéty Bavorské, dcery vévody Ludvíka IX. Bavorského.

15. června 1513 se dvacetiletá Helena ve Wismaru provdala za o čtrnáct let staršího vévodu Jindřicha V. Meklenburského, jehož se stala druhou manželkou. Fineke von Greese mu musel říct, aby si nebral své nejlepší šaty, aby nezastínil nevěstu. Svatba se slavila s dosud neviděnou nádherou a zúčastnilo se jí mnoho císařských knížat.

Helena zemřela po jedenácti letech manželství v roce 1524 a byla jako první členka vévodské rodiny pohřbena ve schwerinské katedrále. Její náhrobek vytvořil německý sochař Peter Vischer starší. Vdovec Jindřich se v roce 1551 znovu oženil.

Potomci 
Z jedenáctiletého manželství se narodily tři děti:

 1. Filip Meklenburský (12. 9. 1514 Schwerin – 4. 1. 1557 Güstrow), vévoda meklenbursko-zvěřínský od roku 1552 až do své smrti, svobodný a bezdětný
 2. Markéta Meklenburská (8. 4. 1515 Schwerin – 30. 8. 1559 Bierutów)
 ⚭ 1537 Jindřich II. Minsterberský (29. 3. 1507 Olešnice – 2. 8. 1548 Bierutów), kníže minsterberský, olešnický v letech 1536–1542 a kníže bernštatský v letech 1542–1548

 3. Kateřina Meklenburská (14. 4. 1518 – 17. 11. 1581 Lehnice)
 ⚭ 1538 Fridrich III. Lehnický (22. 2. 1520 Lehnice – 15. 12. 1570 tamtéž), kníže lehnický, břežský a volovský v letech 1547–1551 a 1556–1559

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Meklenburské vévodkyně
Wittelsbachové
Narození 9. února
Narození v roce 1493
Narození v Heidelbergu
Úmrtí 4. srpna
Úmrtí v roce 1524
Úmrtí ve Schwerinu
Ženy